Johannes Gropper (1503-1559), cardinal allemand
 William Gropper (1897-1977), caricaturiste américain, peintre, lithographe et muraliste